Bezirk See steht für:

 Seebezirk (St. Gallen), Seebezirk im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Seebezirk (Freiburg), Seebezirk im Kanton Freiburg, Schweiz